Santa Tecla Fútbol Club é um clube de futebol salvadorenho sediado em Santa Tecla.

Títulos 
 Campeonato Salvadorenho de Futebol – Segunda divisão: Clausura 2012
 Campeonato Salvadorenho de Futebol: Clausura 2015, Apertura 2016, Clausura 2017 e Apertura 2018
 Copa de El Salvador de Futebol: 2017

Ligações externas 
 
 
 Perfil em ogol.com.br

Clubes de futebol de El Salvador
Clubes de futebol fundados em 2007